Текуантепек има више значења:

 Текуантепек (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Текуантепек (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику